Granulat steht für:
 Granulare Materie, körniger Feststoff
 Granulat (Pharmazie), Darreichungsform für Medikamente
 Kunststoffgranulat, körniges Rohmaterial der Kunststoffverarbeitung
 Würzegranulat, Lebensmittelzusatzstoff

Siehe auch:
 Granula
 Granulation
 Granule